Kostolac je lahko:
 Kostolac (vas) (Srbija)
 Kostolac (Srbija)